Le tournoi de tennis d'Istanbul est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2008, classée en catégorie Tier III, se dispute du 19 au .

Agnieszka Radwańska remporte le simple dames. En finale, elle bat Elena Dementieva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jill Craybas et Olga Govortsova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Istanbul
 Saison 2008 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2008
Istanbul
Sport en Turquie en 2008
Tennis en mai 2008